ДМБ:

 ДМБ — те саме, що демобілізація — переведення збройних сил і народного господарства країни з воєнного стану на мирний після завершення війни або внаслідок мирного розв'язання конфліктної ситуації, яка викликала необхідність мобілізації.
 ДМБ — телепрограма на 5 каналі.
 ДМБ — російський фільм 2000 року, у 2014 заборонений до показу та поширення в Україні.